«Истина и метод. Основы философской герменевтики» (Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik) — основополагающий труд по философской герменевтике, написанный Х.-Г. Гадамером и впервые опубликованный в 1960 году в Тюбингене. Книга была вдохновлена идеями Мартина Хайдеггера и повлияла на философию Хабермаса. В России она была переведена и опубликована в 1988 году.

Оглавление 
 Часть 1. Изложение проблемы истины в применении к познанию искусства
 I. Расширение эстетического измерения в область трансцендентного.
 II. Онтология произведения искусства и её герменевтическое значение.
 Часть 2. Распространение вопроса об истине на понимание в науках о духе.
 I. Историческая преамбула
 II. Основные черты герменевтической теории опыта.
 Часть 3. Онтологический поворот герменевтики на путеводной нити языка.

Содержание 
Гадамер доказывает, что герменевтика как искусство понимания не может быть ограничено рамками научного метода. Понимание (Verstehen) — это опыт постижения истины, характеризующий саму человеческую жизнь. Возводя понимание с методологического уровня на онтологический, Гадамер следует за Хайдеггером, который интерпретировал понимание как «экзистенциал».

Гадамер критикует применимость метода индукции в «науках о духе», поскольку их целью являются не закономерности, а постижение «исторической конкретности». Понимание является не только частью науки, но и частью образования, целью которого являются не только знания, но также вкус и здравый смысл.

Гадамер настаивает, что существенную часть понимания составляет история и традиция как формы предпонимания («антиципация смысла»). Во многом это обусловлено тем, что отдельный человек как носитель «конкретно-исторического сознания» не может обладать всей полнотой истины. Гадамер реабилитирует понятие предрассудка (Vorurteil), связывая его с понятием прецедента. Один из разделов его трактата называется: «Предрассудки как условие понимания» (Vorurteile als Bedingungen des Verstehens). С предрассудком связано понятие авторитета, однако Гадамер замечает, что этот термин может быть применен не только и не столько к тирану, сколько к воспитателю и специалисту. Безоговорочное отвержение любых авторитетов именуется «просвещенческим экстремизмом». Традицию Гадамер называет «безымянным авторитетом».

Ссылки 

 Гадамер Х.-Г. Истина и метод 
 Немецкий текст 
 Малахов В. С. Истина и метод  // Новая философская энциклопедия

Нехудожественные книги 1960 года
Философские сочинения